Линдблад () — шведская фамилия. Известные носители:
 Линдблад, Адольф Фредрик (1801—1878) — шведский композитор (автор более 200 песен; прославился как «шведский Шуберт»).
 Линдблад, Бертиль (1896—1965) — шведский астроном.
 Линдблад, Маттс Адольф (1821—1899) — шведский ботаник и миколог, ученик Элиаса Магнуса Фриса.
 Линдблад, Отто (1809—1864) — шведский композитор, скрипач.
 Линдблад, Челль (род. 1951) — финский шведоязычный писатель.
 Линдблад, Ян (1932—1987) — шведский зоолог, писатель-анималист, кинооператор.

Другое 
 Линдблад — крупный древний ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны.